Ormaechea ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Ormaechea (* 1991), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Diego Ormaechea (* 1959), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Juan Diego Ormaechea (* 1989), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Paula Ormaechea (* 1982), argentinische Tennisspielerin